Rotaea är ett släkte av svampar. Rotaea ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Rotaea